Rathkamp steht für:

 Rathkamp (Familie), deutsche Bauunternehmerfamilie 

Rathkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Rathkamp (Johann Cord Rathkamp; 1828–1910), deutscher Maurermeister, Bauaufseher und Bauunternehmer 
 Dennis Rathkamp (* 1989), deutscher salafistischer Islam-Prediger
 Kimberly Nicole Rathkamp (* 1985), bürgerlicher Name von Kayden Kross, ehemalige US-amerikanische Pornodarstellerin
 Robert Rathkamp (1854–1926), deutscher Architekt, Bauunternehmer und Kommunalpolitiker in Göttingen
 Wilhelm Rathkamp (Dietrich Wilhelm Rathkamp; 1861–1937), deutscher Architekt und Bauunternehmer in Göttingen